Le terme géographe peut désigner :
 le géographe, un spécialiste de la géographie,
 Le Géographe, un tableau du peintre Vermeer (),
 Le Géographe, une corvette française de la fin du ,
 la baie du Géographe, en Australie, nommée en hommage à la corvette,
 le passage du Géographe, un détroit australien, nommé en hommage à la corvette,
 le détroit du Géographe, un autre détroit australien, nommé en hommage à la corvette.